Henriquez ist der Familienname folgender Personen:

 Ángelo Henríquez (* 1994), chilenischer Fußballspieler
 Amílcar Henríquez (1983–2017), panamaischer Fußballspieler
 Carlos Henriquez (* 1979), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Choiseul Henriquez († 2011), haitianischer Politiker
 Chrysostomus Henriquez (1594–1632), zisterziensischer Historiker
 Constantin Henriquez, haitianischer Rugbyspieler
 Cristobal Henriquez Villagra (* 1996), chilenischer Schachspieler
 David Henríquez (* 1977), chilenischer Fußballspieler
 Denis Henriquez (* 1945), arubanischer Autor
 Federico Henríquez y Carvajal (1848–1952), dominikanischer Schriftsteller

 Fernando Soto Henríquez (1939–2006), honduranischer Jagdflieger im Fußballkrieg 
 Gustavo Lipkau Henríquez (* 1972), mexikanischer Architekt
 Henrique bzw. Enrique Henriquez, Jesuitischer Theologe des 16. Jahrhunderts
 Isabel Henríquez (um 1610 bis um 1680), sefardische Dichterin in Amsterdam
 Jackson Henríquez (* 1985), venezolanischer Beachvolleyballspieler
 Johann Nepomuk von Henriquez (1861–1924), österreichischer General der Infanterie
 Josep Henríquez i Brito (* 1951), spanischer klassischer Gitarrist, Gitarrenlehrer, Komponist und Gitarrenbauer 
 Juan Henríquez de Villalobos (~1630–1689), spanischer Offizier, Kolonialadministrator und Gouverneur von Chile
 Luis Henríquez (* 1981), panamaischer Fußballspieler
 May Henriquez (1915–1999), niederländische Bildhauerin, Übersetzerin, Autorin und Bankierin aus Curaçao
 Max Henríquez Ureña (1885–1968), dominikanischer Schriftsteller, Diplomat und Intellektueller
 Nelson Henríquez (1947–2014), venezolanischer Sänger
 Orlando Henríquez († 2012), honduranischer Journalist und Politiker

 Raúl Silva Henríquez (1907–1999), chilenischer Geistlicher, Kardinal der römisch-katholischen Kirche und Erzbischof von Santiago de Chile
 Thaïs Henríquez (* 1982), spanische Synchronschwimmerin